Таливалдис Петрович Аболиньш (; 11 февраля 1932 — 18 мая 1991) — советский и латвийский театральный актёр и режиссёр.

Биография 
Родился 11 февраля 1932 года в Риге, в семье служащих. Отец — Петерис Аболиньш был офицером Латвийской армии, мать работала бухгалтером.

После школы окончил Рижский индустриальный политехникум и Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова, 1955).

С 1955 года до выхода на пенсию был одним из ведущих актёров Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР. В восьмидесятые годы предпринял постановки театрализованных литературных программ, в которых принимала участие его артистическая семья. Супруга — актриса Вера Сингаевская и дети — сыновья Гундарс и Марис.

Ушёл из жизни 18 мая 1991 года, похоронен на рижском Лесном кладбище.

Признание и награды 

 1965 — Заслуженный артист Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1956 — «Золотой конь» () Райниса — Антиньш
 1957 — «Эмиль и берлинские мальчики» () Эриха Кестнера — Эмиль Тишбейн
 1957 — «Поросль» () Казиса Бинкиса — Барзджус
 1957 — «В поисках радости» () Виктора Розова — Геннадий
 1958 — «Республика Вороньей улицы» () Яниса Гризиня — Лурих
 1958 — «Когда пылает сердце» () Яниса Анерауда — Янис Смилтанс
 1959 — «Ноль за поведение» () Стоянеску и Саввы — Штефан Нардь
 1959 — «И так и этак, всё ничего» () Яниса Акуратера — Уточка
 1961 — «Принцесса Гундега и король Брусубарда» () Анны Бригадере — Марис
 1962 — «Внуки Колумба» () Зигмунда Скуиня — Тилценс
 1964 — «Ореховый мостик» () Илзе Индране — Паулис
 1965 — «Индулис и Ария» () Райниса — Минтаутс
 1966 — «Легенда об Уленшпигеле» () по роману Шарля де Костера — Майгум
 1967 — «Майя и Пайя» () Анны Бригадере — Варис
 1968 — «Мамаша Кураж и её дети» () Бертольта Брехта — Эйлиф
 1969 — «Хоро» () Антона Страшимирова — Нако
 1969 — «Шурум Бурум» () - Учитель и отец
 1970 — «Зелёная птичка» () Карло Гоцци — Бригелла
 1972 — «Костёр внизу у станции» () Гунара Приеде — Дедушка
 1975 — «Иванов» () А. П. Чехова — Боркин
 1978 — «Капля солнечной росы» () Яниса Яунсудрабиня — Писатель
 1978 — «Бастард» () Петериса Петерсона — Профессор
 1979 — «Пер Гюнт» () Генрика Ибсена — Учитель
 1986 — «Заснеженные горы» () Гунара Приеде — Бывший директор
 1988 — «Запах грибов» () Гунара Приеде — Карлис Раубенс

Фильмография 

  — Чужая в посёлке — Бернатс
  — Илзе — эпизод
  — Незаконченный ужин — эпизод
  — Помнить или забыть — Антон
  — Лимузин цвета белой ночи — сосед тётушки
  — Таран — пьяница
  — Фронт в отчем доме — Стабулниекс
  — Когда сдают тормоза — барыга
  — Двойной капкан — Генрих Карлович Фрайман
  — Фа минор — музыкант

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище